La Danse écarlate est le cinquième tome de la série de bande dessinée médiéval-fantastique Chroniques de la Lune noire, réalisé par Olivier Ledroit (dessin) et François Froideval (scénario).

Cet album, publié chez Dargaud en , est le dernier album dessiné par Olivier Ledroit, qui sera remplacé par Cyril Pontet pour la suite de la série. C'est également le premier album où il cède sa place de coloriste à Isabelle Merlet. Ledroit a néanmoins continué à dessiner toutes les couvertures des albums de la série.

Synopsis 
La bataille inévitable entre L'Empire et les forces de la Lune Noire a finalement lieu, et Wismerhill doit choisir son camp. Pendant ce temps, Fratus Sinister et ses Chevaliers de la Lumière continuent de conspirer contre l'Empereur tandis que le fidèle Prince Parsifal, qui craint pour la survie des ordres religieux, guide ses valeureux paladins contre les forces de l'archimage Haazeel Thorn.

Éditions 
 Dargaud,  

Chroniques de la Lune noire
Album de bande dessinée sorti en 1994